Давид Лазаревич Шамис — советский микробиолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент АН Казахстанской ССР.

Биография 
Давид Шамис родился в 1902 году в м. Голта в Херсонской губернии.

В 1922 году родился сын — будущий писатель Морис Симашко.

В 1926 году окончил Одесский институт народного образования (Одесский государственный педагогический институт).

В 1926—1930 годах — заведующий трудовой школой и педагог в Тростянце в Винницкой области.

В 1930—1933 годах — аспирант Одесского зообиологического института.

В 1933—1939 годах — старший бактериолог Одесского консервного завода.

В 1939—1941 годах — ассистент кафедры Одесского государственного университета.

В 1944—1954 годах — заведующий сектором микробиологии АН КазССР.

В 1948 году — доктор биологических наук.

В 1954 году — профессор.

В 1954—1956 годах — доцент кафедры Казахского сельскохозяйственного института.

В 1956—1963 годах — директор Института микробиологии и вирусологии АН КазССР.

В 1958 году — член-корреспондент АН Казахстанской ССР.

В 1961 или 1966 году — Заслуженный деятель науки Казахской ССР.

В 1963—1972 годах — заведующий лаборатории Института микробиологии и вирусологии АН КазССР.

Автор более 70 научных публикаций, в том числе 1 монографии.

Исследования в области технической микробиологии, в частности интенсификации винодельческого и хлебопекарного производства, использования микроорганизмов и кормопроизводства, биосинтеза белка на растительных гидролизатах и углеводородах нефти.

Умер в 1972 году в Алма-Ате.

Труды 
 Изучение дикорастущих тростников Казахстана как сырья для производства кормовых дрожжей и молочной кислоты. Алма-Ата, 1958;
 Индуцированный синтез фосфатазы у кормовых дрожжей. Алма-Ата, 1974.

Источники 

биологи Казахстана
публицисты СССР
Члены-корреспонденты АН Казахской ССР
доктора биологических наук
микробиологи СССР

Примечания